

Mitologia 
 Ippocoonte – personaggio della mitologia greca, figlio di Ebalo e Batea
 Ippocoonte – personaggio della mitologia greca, nobile tracio
 Ippocoonte – personaggio della mitologia greca, figlio di Irtaco, tra i troiani che si uniscono a Enea
 Ippocoonte – personaggio della mitologia greca, padre di Zeusippe che sposò il re di Argo Antifate
 Ippocoonte – personaggio della mitologia greca, soprannome di Dafni
 Ippocoonte – personaggio della mitologia greca, figlio di Amiclai (Ἀμύκλαι)

Note